Bianca Laura Saibante – fondatrice, col marito Giuseppe Valeriano Vannetti, dell'Accademia Roveretana degli Agiati
 Codice Saibante – anche noto come codice Hamilton, antico manoscritto italiano
 Giulio Saibante – nobile veronese del XVIII secolo
 Villa Saibante - Monga – altro nome col quale è conosciuta Villa Costanza in Valpolicella